Переломов — фамилия; имеет женскую форму Переломова.
 Переломов, Аскольд Михайлович (род. 1935) — российский учёный, доктор физико-математических наук.
 Переломов, Леонард Сергеевич (1928—2018) — советский и российский китаевед, доктор исторических наук, профессор.